Il singolare del Knoxville Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Michael Russell era il detentore del titolo, ma si è ritirato nei quarti di finale nel match contro Tennys Sandgren.

Tim Smyczek ha battuto in finale Peter Polansky 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Tim Smyczek (Campione)
  Denis Kudla (primo turno)
  Jack Sock (primo turno)
  Michael Russell (Quarti di finale, ritiro)

  Donald Young (secondo turno)
  Ryan Harrison (secondo turno)
  Rajeev Ram (primo turno)
  Alex Kuznetsov (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Knoxville Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013